Джо́рдж Джо́нстон () — английские имя и фамилия. Известные носители:
*  (1764–1823) — британский морской офицер, вице-губернатор колонии Новый Южный Уэльс.
  (1797—1855) — шотландский врач и натуралист.
  (1868—1949) — австралийский генерал, участник Первой мировой войны.
  (1912—1970) — австралийский журналист, военный корреспондент, писатель.
  (1920—2006) — американский хоккеист.